Дарлинг () – третата по дължина река в Югоизточна Австралия, приток на река Мъри. Извира от Източно-австралийските планини. Дължината ѝ е 1472 км. Често пресъхват някои нейни участъци, поради пустинния характер на местността през която протича и прекомерната употреба на водите и за напояване.

Реки в Австралия